Цандт (нем. Zandt) — многозначный термин. 

 Цандт — община в Германии, в земле Бавария. 
  — часть муниципалитета Денкендорф, округ Эйхштетт, Бавария.
  — часть рынка Лихтенау (район Ансбах, Бавария).
  — округ в штате Техас.

 Цандт, Густав Фридрих (1801—1881) — религиозный деятель Российской империи, педагог и благотворитель.